Морской агент:
 Морской агент — лицо в дипломатических представительствах и миссиях из морского ведомства России (до 1917 года)
 Морской агент — лицо, занимающееся агентированием морских судов.